Medvjeđak je prašuma u Republici Hrvatskoj. Nalazi se u Dinarskom gorju. 
Spada u bukove prašume.

Izvori 

Sumari.hr Zaključci međunarodnog znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj

Prašume u Hrvatskoj